Synoniem voor graafmachine
Excavateur (mijnbouw), een specifiek in de mijnbouw gebruikte grote graafmachine